Tecla o polsador, operador elèctric que només roman estat actiu mentre es pressiona
 Tecla, cadascuna de les peces d'un instrument de teclat, especialment en el mecanisme de percussió del piano

 Centre Cultural Tecla Sala, centre cultural de L'Hospitalet de Llobregat dedicat a promoure i difondre les arts visuals 
 Biografies:
 Tecla, esposa de l'emperador romà d'Orient Miquel el Tartamut
 Tecla d'Iconi (Iconi, segle I - Selèucia), seguidora i deixeble de Pau de Tars, venerada com a santa 
 Tecla Sala Miralpeix (Roda de Ter, 1886) 
 Paco Tecla y Lafayette, sèrie de còmics creada per Ramon Maria Casanyes